Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2011 (ang. 2011 Quebec Scotties Tournament of Hearts) - mistrzostwa kobiet Quebecu w curlingu. Turniej finałowy odbył się w dniach 30 stycznia-6 lutego 2011 w Buckingham, na lodowisku Buckingham Curling Club.

Zwycięski zespół będzie reprezentować prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2011. Turniej wygrała Marie-France Larouche.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
6 lutego 2011; 12:00

Półfinał 
5 lutego 2011; 19:00

1-2 
5 lutego 2011; 14:00

3-4 
5 lutego 2011; 14:00

Tie-breaker 
4 lutego 2011; 15:45

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2011

2011 w curlingu
2011